«Алауда» — римский легион, сформированный Юлием Цезарем в 52 году до н. э.
 (702) Алауда — крупный астероид главного пояса, имеющий в диаметре почти 194,73 км и принадлежащий к редкому спектральному классу B.

См. также 
 Семейство Алауды — небольшое семейство астероидов, расположенное в главном поясе.